Маргарет Корт була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Вірджинія Вейд виграла титул, перемігши у фіналі Івонн Гулагонг з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Івонн Гулагонг (фінал)
  Вірджинія Вейд (переможниця)
  Жель Шанфро (чвертьфінал)
  Гелен Гурлей (півфінал)
  Ольга Морозова (чвертьфінал)
  Керрі Гарріс (півфінал)
  Карен Крантцке (2-ге коло)
  Барбара Гоукрофт (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Women's Tennis Circuit 1972
1972 у тенісі